

Canada 
 , un club naturiste en Ontario.

États-Unis 
 , un parc dans le Maryland.
 Glen Echo Park, un village situé en banlieue de Saint-Louis dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri.

Voir également 
 Glen Echo, une ville du Maryland.